

Risultati

Classifica marcatori 
9 gol
 Miroslav Klose

6 gol
 Mario Gómez

5 gol
 Marvin Ogunjimi
 Mesut Özil

4 gol
 Marko Arnautović
 Arda Turan

3 gol
 Timmy Simons
 Thomas Müller
 Lukas Podolski
 André Schürrle
 Burak Yılmaz

2 gol

 Martin Harnik
 Marc Janko
 Franz Schiemer
 Rauf Əliyev

 Vagif Javadov
 Vüqar Nadirov
 Marouane Fellaini
 Daniel Van Buyten

 Jelle Vossen
 Axel Witsel
 Sergej Gridin
 Hamit Altıntop

1 gol

 Erwin Hoffer
 Andreas Ivanschitz
 Zlatko Junuzović
 Roland Linz
 Sebastian Prödl
 Ruslan Abishov
 Murad Hüseynov
 Rəşad Fərhad Sadıqov
 Mahir Şükürov

 Nacer Chadli
 Eden Hazard
 Vincent Kompany
 Nicolas Lombaerts
 Jan Vertonghen
 Holger Badstuber
 Mario Götze
 Bastian Schweinsteiger
 Heiko Westermann

 Kajrat Nurdäuletov
 Ulan Konysbaev
 Sergei Ostapenko
 Vitali Yevstigneyev
 Hakan Balta
 Gökhan Gönül
 Nihat Kahveci
 Semih Şentürk

Autoreti
1 : Rəşad Fərhad Sadıqov (pro )
1 : Arne Friedrich (pro )

 Q